Фетинино — название населённых пунктов в России:

 Фетинино — село в Собинском районе Владимирской области.
 Фетинино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Фетинино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Фетинино — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Фетинино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
Фетинино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Фетинино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Фетинино — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Фетинино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.